W Polsce
 Jędrychowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Frombork 
 Jędrychowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Kisielice 
 Jędrychowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Sorkwity
 Jędrychowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Grunwald
 Jędrychowo – gromada